Merrit steht für:

 Cade C. Merrit, Pseudonym von H. G. Francis (1936–2011), deutscher Roman- und Hörspielautor
 E.B. Merrit, Pseudonym von Miriam Waddington (1917–2004), kanadische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Meret
 Merit
 Meritt
 Merrett
 Merritt